Die HP Japan Women’s Open Tennis 2010 waren die 2. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Osaka, Japan. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Es fand zeitgleich mit dem Generali Ladies Linz 2010 in Linz, Österreich vom 11. bis zum 17. Oktober 2010 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Samantha Stosur, die im Viertelfinale ausschied und im Doppel Chuang Chia-jung / Lisa Raymond, die in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung antraten.

Siegerin im Einzel wurde die ungesetzte Thailänderin Tamarine Tanasugarn mit einem Dreisatzsieg über die Japanerin Kimiko Date-Krumm. Im Doppel gewann die Paarung Chang Kai-chen / Lilia Osterloh gegen die japanische Paarung Shuko Aoyama / Rika Fujiwara.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Osaka